Жюси́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия. Департамент коммуны — Эна. Входит в состав кантона Рибмон. Округ коммуны — Сен-Кантен.

Код INSEE коммуны — 02397.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1243 человека.

Экономика 
В 2010 году среди 809 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 600 были экономически активными, 209 — неактивными (показатель активности — 74,2 %, в 1999 году было 65,8 %). Из 600 активных жителей работали 511 человек (281 мужчина и 230 женщин), безработных было 89 (42 мужчины и 47 женщин). Среди 209 неактивных 53 человека были учениками или студентами, 75 — пенсионерами, 81 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Жюси

Коммуны департамента Эна